Whaddon kan syfta på:

Storbritannien 

 Whaddon, Cambridgeshire, ort i England, 
 Whaddon, Buckinghamshire, ort i England, 
 Whaddon, Alderbury – en ort i Alderbury, Wiltshire, England
 Whaddon, Cheltenham – en ort i Cheltenham, Gloucestershire, England
 Whaddon, Hilperton – en ort i Hilperton, Wiltshire, England
 Whaddon, Stroud – en ort i Brookthorpe-with-Whaddon, Stroud, Gloucestershire, England